Вадим Олейник:
 Олейник, Вадим Анатольевич (род. 1988) — украинский музыкант, певец, актёр, участник дуэта «ДиО.фильмы».
 Олейник, Вадим Клавдиевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.